Matías Cravero (Colazo, Provincia de Córdoba, ) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad. Compitió, entre otras categorías, en Fórmula Renault Plus y TC 2000.

Resumen de carrera

Resultados

TC 2000

Súper TC 2000

TCR South America

Palmarés

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de TC2000 Series
Pilotos de Fórmula Renault Plus
Pilotos de Turismo Nacional
Pilotos de Citroën en Súper TC2000
Pilotos de TCR South America
Pilotos de Honda en automovilismo